Епи́скоп Гедео́н (в миру Юрий Самуилович Харон; род. 10 июня 1960, Одесса, Украинская ССР, СССР) — архиерей Украинской православной церкви, епископ Макаровский, викарий Киевской епархии. Наместник Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы.

Биография

До епископской хиротонии 
Родился 10 июня 1960 года в городе Одессе в семье рабочих. По происхождению грек, прапрадед был архиереем (согласно биографии на сайте Московской патриархии). Его старший брат художник Александр Самуилович Харон эмигрировал в США в 1988 году.

С 1967—1977 годах учился в средней общеобразовательной школе № 7 Одессы, после окончания которой нёс послушание пономаря в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Усатово Беляевского района Одесской области.

С 1979 по 1982 год проходил срочную службу в рядах Советской армии. После демобилизации нёс послушание псаломщика-пономаря в Петропавловском кафедральном соборе Луганска (Ворошиловградская епархия).

Затем перешёл в клир Курской епархии, где стал келейником архиепископа Курского и Белгородского Ювеналия (Тарасова). 7 октября 1987 года архиепископом Ювеналием (Тарасовым) был пострижен в монашество с наречением имени в честь пророка Гедеона, а 8 октября в Сергиево-Казанском кафедральном соборе Курска тем же архиепископом был рукоположён в сан иеродиакона.

В июне 1988 году по приглашению архиепископа Омского Феодосия (Процюка) перешёл в клир Омской епархии. 17 марта 1989 года стал клириком кафедрального Знаменского кафедрального собора Тюмени. 18 декабря 1989 года архиепископом Феодосием рукоположён в сан иеромонаха. 14 марта 1990 года в Знаменском кафедральном соборе Тюмени епископом Тобольским и Тюменским Антонием (Черемисовым) был награжден золотым крестом «в ознаменование его усердного служения святой Христовой Церкви». 1 марта 1990 года назначен временно исполняющим обязанности наместника Знаменского Абалацкого мужского монастыря близ Тобольска. 25 июня 1990 года патриарх Московский и всея Руси Алексий II дал благословение на возведение иеромонаха Гедеона в сан игумена в связи с утверждением его в должности наместника Знаменского Абалацкого монастыря. Также служил настоятелем тюменского Всехсвятского храма в Тюмени.

В 1991 году уехал в США и перешёл в юрисдикцию РПЦЗ. Через некоторое время перешёл в юрисдикцию Православной церкви в Америке. За это время нёс послушание настоятеля: храма Покрова Пресвятой Богородицы Дома милосердия в города Сан-Франциско; храма в честь святого князя Владимира в города Санта-Барбара; монастыря в честь святителя Иоанна Шанхайского в Пойнт-Рейес-Стейшн, штат Калифорния. Получил гражданство США и служил военным священником на корабле ВМС США.

В 1999 году вернулся в Украину и стал клириком Киевской епархии Украинской православной церкви, штатный священник Ильинского храма города Киева.

В 2000 году окончил Киевскую духовную семинарию, а в 2002 году — экстерном Киевскую духовную академию.

В 2005 году назначен настоятелем киевского Десятинного храма Рождества Богородицы (планируемого нового здания на месте уничтоженного храма), в 2009 году — наместником Десятинного мужского монастыря Рождества Пресвятой Богородицы в Киеве. Его планы сооружения новой постройки возле Музея истории Украины и фундамента старинной Десятинной церкви вызвали протесты активистов, предупреждения от органов власти города Киева, заключение о незаконности такого рода сооружений от прокуратуры Украины (2007); в 2018 году комиссия Киевского городского совета по вопросам градостроительства поддержала петицию о сносе постройки УПЦ МП как незаконной.

В 2013 году по благословению митрополита Киевского и всея Украины Владимира награждён правом ношения игуменского жезла. В том же году награждён правом ношения второго креста с украшениями.

Архиерейство 
25 мая 2018 года решением Священного синода УПЦ определён быть епископом Макаровским, викарием Киевской митрополии. 16 июня был наречён, а 18 июня 2018 года в храме Рождества Пресвятой Богородицы Голосеевского благочиния Киева состоялась его епископская хиротония которую совершили: митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Бурузовский), митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), митрополит Черниговский и Новгород-Северский Амвросий (Поликова), митрополит Почаевский Владимир (Мороз), архиепископ Яготинский Серафим (Демьянов), архиепископ Ровеньковский и Свердловский Пантелеимон (Поворознюк), архиепископ Львовский и Галицкий Филарет (Кучеров), архиепископ Боярский Феодосий (Снигирёв), архиепископ Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря), епископ Фастовский Дамиан (Давыдов), епископ Васильковский Николай (Почтовый), епископ Арцизский Виктор (Быков), епископ Барышевский Виктор (Коцаба), епископ Белогородский Сильвестр (Стойчев), епископ Добропольский Спиридон (Головастов).

В конце ноября 2018 года Верховный суд Украины приступил к рассмотрению дела по поданному им иску, объединив его с двумя иными аналогичными исками, — к Верховной раде из-за её обращения ко Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Православной церкви на Украине: потребовал отменить соответствующее постановление парламента, считая его вмешательством государства во внутренние дела церкви.

В начале февраля 2019 года по благословению митрополита Онуфрия посетил Конгресс США. По словам Гедеона, в ходе общения выяснилось, что конгрессмены не владеют в полной мере информацией о религиозной жизни на Украине. Гедеон осветил ситуацию, связанную с нарушением прав верующих, рассказал о нападениях на храмы УПЦ, избиениях верующих, притеснениях священнослужителей со стороны радикальных организаций, передал обращение Украинской православной церкви, адресованное госсекретарю США Майклу Помпео и конгрессменам, в котором Церковь просит рассмотреть случаи нарушения прав и свобод верующих: «Украинское правительство приняло законы, которые позволяют конфисковывать не только наши приходские церкви, но и наши монастыри и величественные соборы, олицетворяющие многовековую историю православной церкви на Украине. Оно хочет передать их новой церковной организации и заставить наш народ посещать её службы. В глазах нашего народа эта новая церковь — обман, а духовенство не легитимно».

13 февраля 2019 года был задержан в киевском аэропорту Борисполь во время оформления пассажиров рейса, прибывшего из Франкфурта, и отправлен обратным рейсом во Франкфурт; погранслужба Украины пояснила, что его украинский заграничный паспорт был изъят как недействительный, поскольку у данного лица имеется гражданство нескольких стран (США и России) и он был лишён гражданства Украины в июле 2018 года. Председатель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви архиепископ Климент (Вечеря) заявил, что причина запрета на въезд — обращение к Конгрессу США, а цель акции — «устрашить всех остальных». Аналогичное мнение о инциденте высказал российским СМИ заместитель главы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. Юридический отдел УПЦ заявил, что, несмотря на лишение Гедеона гражданства Украины и выдворения его за пределы Украины, «епископ Макаровский Гедеон остаётся архиереем Украинской Православной Церкви и наместником Десятинного монастыря г. Киева». 19 сентября 2019 года Окружной административный суд Киева признал незаконным лишение епископа Гедеона украинского гражданства.

Примечания

Ссылки 
 Гедеон, епископ Макаровский, викарий Киевской епархии (Харон Юрий Самуилович) на сайте Патриархия.Ru

Выпускники Киевской духовной семинарии
Выпускники Киевской духовной академии
Епископы Украинской православной церкви
Доктора богословия Ужгородской богословской академии